Alla voce Marco Licinio Crasso corrispondono:
Marco Licinio Crasso console del 70 e 55 a.C. oltre ad aver costituito il primo triumvirato con Cesare e Pompeo;
Marco Licinio Crasso (questore), figlio dell'omonimo triumviro, e fratello di Publio Licinio Crasso; entrambi militarono sotto Cesare durante la campagna di Gallia (il primo come questore, il secondo come legato);
Marco Licinio Crasso (console 30 a.C.), figlio del precedente, console del 30 a.C., compì imprese militari sul basso corso del Danubio;
Marco Licinio Crasso Dive (console 14 a.C.), figlio adottivo del precedente, generale e console nel 14 a.C.;
Marco Licinio Crasso Frugi, figlio del precedente, console nel 27 d.C.;